vogelnest, een nest van een vogel
vogelnestje (plant), een orchidee
vogelnestje (voedsel), eetbare vogelnestjes, met name gebruikt in de Chinese keuken
Vogelnestje (eiergerecht), een gefrituurd eiergerecht